HMS Black Prince — пять кораблей британского военно-морского флота, носящих имя «Черный принц», в честь Эдуарда Чёрного Принца (1330—1376), старшего сына короля Эдуарда III.

 Black Prince — 10-пушечное судно, купленное роялистами в марте 1650 года и сожженное парламентариями 4 ноября того же года.
 HMS Black Prince (1816) — 74-пушечный линейный корабль, спущенный на воду в 1816 году; в 1848—1855 годах служил тюрьмой.
 HMS Black Prince (1861) — второй броненосец в британском королевском флоте для плавания в открытом море, спущенный на воду в 1861 году.
 HMS Black Prince (1904) — британский броненосный крейсер типа «Дюк оф Эдинбург», спущенный на воду в 1904 году, погиб в Ютландском сражении (1916).
 HMS Black Prince (81) — британский легкий крейсер, типа «Беллона» (улучшенный «Дидо»), спущенный на воду в 1942 году. Впоследствии передан Новозеландскому королевскому флоту, в 1946 году. Списан в 1962 году и продан на слом.